Kyla Drew Simmons connue sous le nom de Kyla Drew, née le  à Atlanta en Géorgie, est une actrice américaine.

Elle est notamment connue pour son rôle de Mae dans la série Nicky, Ricky, Dicky et Dawn et son rôle de Sasha dans la série Arrête Papa, tu me fais honte !.

Biographie

Filmographie

Télévision 
 2011 : Jessie : Taylor  Harris
 2012 : Soul Ties : Young Terry
 2014 : Nicky, Ricky, Dicky et Dawn : Mae
 2016 : La liste de Jessica Darling : elle-même
 2016 : Santa's Boot Camp : Acounting EIf
 2017 : Destin brisé : Michael Jackson, derrière le masque : Aleiya Whitfield
 2018 : Peppermint : Maria
 2019 : Le Secret de Nick : Becky
 2019 : Crown Lake : Tiffany St. Martin
 2021 : Arrête Papa, tu me fais honte ! : Sasha
 2022 : American Horror Stories : Maggie (saison 2, épisode 5)

Notes et références

Liens externes 

Naissance en avril 2004
Naissance à Atlanta
Actrice américaine
Actrice américaine de cinéma